Interlude (в переводе с «интерлюдия») может означать:
песни:

«Interlude» - песня Lil Peep из альбома Hellboy 
«Interlude» - сингл Моррисси и Сьюзи Сью;
«Interlude : Shadow» - песня BTS из альбома MAP OF THE SOUL : 7
музыкальные альбомы:
Interlude — мини-альбом группы Iron Savior, выпущенный в 1999 году;
Interlude — сборник группы Delain, выпущенный в 2013 году.